Ejército Popular se puede referir a:

Artículos

 Ejército Popular: Organización comunista polaca de resistencia a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial.
 Ejército Popular de la República: Ejército de Tierra de la Segunda República Española.
 Ejército Popular de Liberación (Colombia): Grupo guerrillero colombiano de izquierda.
 Ejército Popular Revolucionario: Organización mexicana guerrillera, cuyo brazo político es el Partido Democrático Popular Revolucionario.
 Ejército Popular Yugoslavo: Antiguas fuerzas armadas de la República Federal Socialista de Yugoslavia.
 Ejército Popular de Liberación: Brazo armado del Partido Comunista de China.
 Ejército Popular de Corea: Fuerzas militares de Corea del Norte.
 Ejército Popular Boricua: Grupo independentista de Puerto Rico. 
 Ejército Popular Sandinista: Ejército que existió en Nicaragua entre 1979 y 1994.
 Ejército Popular de Liberación de Manipur: Grupo armado que se autoproclama revolucionario en Manipur.
 Ejército Popular de Liberación de Turquía: Grupo armado que operó entre 1971 y 1972.
 Ejército Popular Nacional: Era el nombre de las fuerzas armadas de la República Democrática Alemana.
 Ejército Popular de Liberación Nacional (Grecia): Fue la rama militar de la principal organización de la resistencia griega contra la ocupación del Eje.
 Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia: Organización criminal en Colombia que se autoproclama anticomunista.
 Ejército Popular de Liberación Unido de América: Fue un grupo guerrillero, brazo armado del Partido Popular Unido de América (PPUA).
 Museo del Ejército de Liberación Popular: Museo ubicado en Argelia, es usada para la promoción del pueblo saharaui.

Categorías
 :Categoría:Brigadas Mixtas del Ejército Popular español
 :Categoría:Milicias del Ejército Popular español
 :Categoría:Divisiones del Ejército Popular de la República
 :Categoría:Ejército Popular de Liberación
 :Categoría:Miembros del Ejército Popular de Liberación
 :Categoría:Ejército Popular de Liberación (Colombia)
 :Categoría:Clases de destructores de la Armada del Ejército Popular de Liberación